Mistrzostwa Kanady w Skokach Narciarskich 2013 – zawody w skokach narciarskich przeprowadzone 29 i 30 marca na skoczniach leżących w kompleksie Whistler Olympic Park (HS 106 i HS 140) w Whistler w celu wyłonienia indywidualnego mistrza Kanady – wśród kobiet i mężczyzn. Na zawody składały się trzy konkursy męskie (dwa w kategorii seniorskiej i jeden juniorski), a także dwa konkursy kobiet na skoczni normalnej i dużej.

Pierwsze zawody, konkursy indywidualne na skoczni normalnej, odbyły się 29 marca na skoczni 106-metrowej. Pozostałe zawody przeprowadzono na dużym obiekcie o rozmiarze 140 m. Zawody seniorskie i juniorskie składały się z dwóch serii. Ich wyniki pozwoliły wyłonić indywidualnych medalistów.

W zawodach poza Kanadyjczykami startowali również Amerykanie oraz Szwajcar Pascal Kälin. Wyróżnieni po nich zostali zarówno trzej najlepsi zawodnicy poszczególnych konkursów, niezależnie od narodowości, jak i trzech pierwszych Kanadyjczyków w danej kategorii – najlepszy z nich otrzymywał tytuł mistrza Kanady.

Wśród mężczyzn w kategorii seniorskiej zarówno na skoczni dużej, jak i normalnej zwyciężył Kälin. Tytuł mistrza Kanady zdobyli Eric Mitchell na skoczni dużej i Dusty Korek na skoczni normalnej. Obaj w konkursach zajmowali trzecie miejsce. W kategorii juniorów zwyciężył Amerykanin Grant Andrews, a mistrzem kraju został drugi w zawodach Joshua Maurer.

W zawodach kobiet wystartowało 12 zawodniczek. Wygrała Atsuko Tanaka, przed Alexandrą Pretorius i Taylor Henrich, zarówno na skoczni normalnej i dużej.

Medaliści konkursów

Medaliści mistrzostw Kanady

Wyniki

Mężczyźni

Kategoria seniorska

Skocznia duża

Skocznia normalna

Kategoria juniorska

Kobiety

Skocznia duża

Skocznia normalna

Przypisy 

Mistrzostwa Kanady w skokach narciarskich
Sezon 2012/2013 w skokach narciarskich
2013 w Kanadzie